Cama of CAMA kan verwijzen naar:
Cama (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse bergdal Valle Mesolcina
Cama (dier), een kruising tussen een kameel en een lama
Christian and Missionary Alliance, internationale christelijke zendingsorganisatie
Zie ABC-gemeenten (Alliantie van Baptisten en CAMA-gemeenten) voor CAMA-gemeenten in Nederland